Пи́тер Ге́нри Фо́нда (; 23 февраля 1940 — 16 августа 2019) — американский актёр, кинорежиссёр и сценарист. Двукратный лауреат премии «Золотой глобус», а также номинант на премии «Оскар» и «Эмми».

Ранние годы 
Фонда родился 23 февраля 1940 года в Нью-Йорке, в семье актёра Генри Фонды и светской львицы Фрэнсис Форд Сеймур. Его старшая сестра, Джейн, также является актрисой. У него также была сводная сестра от первого брака матери, Фрэнсис де Вильерс Брокау. Фонда учился в школе Фэй в Саутборо, штат Массачусетс, а также в Вестминстерской школе-интернате в Симсбери, которую окончил в 1958 году, после чего поступил в Небрасский университет в Омахе.

Карьера 
Фонда наиболее известен как часть контркультуры 1960-х годов благодаря своему фильму «Беспечный ездок», в котором он исполнил главную роль, а также выступил сценаристом. За написание сценария картины он совместно с Деннисом Хоппером и Терри Саузерном выдвигался на премию «Оскар». Озвучивал персонажа по имени Правда в популярной видеоигре GTA: San Andreas.

Личная жизнь 
Фонда был трижды женат и дважды разведён. С 1961 по 1974 год Фонда он женат на Сьюзан Брюэр, в браке с которой у него родилось двое детей — дочь Бриджит и сын Джастин. С 1975 по 2011 год он был женат на Порше Ребекке Крокетт, и с 2011 и до своей смерти — на Маргарет Девогелэр.

Смерть 
16 августа 2019 года Фонда скончался в своём доме в Лос-Анджелесе от дыхательной недостаточности, вызванной раком лёгких. Ему было 79 лет.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Музыкальные клипы

Награды и номинации

Примечания 

Питер
Выпускники Школы Фэй
Выпускники Вестминстерской школы (Коннектикут)
Выпускники Брансуикской школы
Выпускники Небрасского университета в Омахе
Умершие от рака лёгкого
Умершие от дыхательной недостаточности
Люди, чей прах был развеян
Киноактёры США